Priones peut faire référence à:

 le nom vernaculaire au pluriel des membres de la sous-famille des Prioninae, des coléoptères de grande taille
 le nom latin du groupe des prions en taxonomie

Homonymie en biologie